Legatus (rang) - een Romeins officier. Er waren onder het principaat verschillende soorten van legati:
 Legatus legionis - ex-praetor die een legioen aanvoert
 Legatus pro praetore - assistent van een proconsul (ex-consul) die een senatoriale Romeinse provincie bestuurde
 Legatus Augusti pro praetore - door de "princeps" aangesteld als gouverneur over een Romeinse provincie die legioenen mocht aanvoeren
 Legaat (uiterste wilsbeschikking) - een term uit het erfrecht
 Legatie (diplomatie) - diplomatieke vertegenwoordiging
 Pauselijk legaat - een pauselijke gezant met speciale bevoegdheden
 Legatus (geslacht) - een geslacht van de vogelfamilie tirannen (Tyrannidae)